Rupel je lahko:
 Rupel, reka v Franciji
Rupel, flamska TV-serija (2004-19)
 Rupel, priimek več znanih oseb: